Паулін Гаммарлунд (швед. Pauline Louise Hammarlund, нар. 7 травня 1994) — шведська футболістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Юзеф Паулін Санґушко, Юзеф Паулін Ян Адам Сангушко (пол. Józef Paulin Jan Adam Sanguszko; 20 червня 1740, Кольбушова — 12 травня 1781, Краковець) — маршалок надвірний литовський.
 Паулін II Антіохійський, Павлин (Паулін) II Антіохійський (Paulinus) — патріарх Антіохійський з 362 до 388 року.
 Паулін Ноланський, також Павлин Ноланський, святий Павлин, Паулін з Ноли (лат. Pontius Meropius Anicius Paulinus; 354 — 22 червня 431) — давньоримський державний, церковний діяч, поет часів пізньої Римської імперії.
 Гай Светоній Паулін (11 — після 69) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Паулін I Антіохійський, Паулін з Тіра був епіскопом Антіохії близько шести місяців між 324 і 325 роками.
 Секст Аніцій Фауст Паулін (*Sextus Anicius Faustus Paulinus, д/н — після 333) — державний діяч Римської імперії. Походив з роду Аніціїв Фаустів.
 Амній Маній Цезоній Нікомах Аніцій Паулін Гонорій, Амній Маній Цезоній Нікомах Аніцій Паулін Гонорій (*Amnius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus Honorius, д/н — після 335) — державний діяч Римської імперії.
 Марк Юній Цезоній Нікомах Аніцій Фауст Паулін (*Marcus Junius Caesonius Nicomachus Anicius Faustus Paulinus, бл. 240 — після 300) — державний діяч Римської імперії.